Storms House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Storms House (Wickenburg, Arizona), NRHP-ID 86001590
 Storms House (Franklin Lakes, New Jersey), NRHP-ID 84002586